Seznam polkov z zaporedno številko 57.

Seznam 
 Pehotni
 57. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 57. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 57. pehotni polk (Wehrmacht)
 57. strelski polk (ZSSR)
 57. grenadirski polk (Wehrmacht)
 57. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 57. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 57. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 57. artilerijski polk (Wehrmacht)
 57. artilerijski nadomestni polk (Wehrmacht)
 57. minometni polk (Wehrmacht)

Glej tudi